Allgemeine Zeitung – quotidiano tedesco, in attività tra il 1789 e il 1929
 Allgemeine Zeitung – quotidiano namibiano in lingua tedesca con sede a Windhoek, fondato nel 1916
 Allgemeine Zeitung – quotidiano tedesco a diffusione regionale con sede a Magonza, fondato nel 1850
 Frankfurter Allgemeine Zeitung – quotidiano tedesco con sede a Francoforte sul Meno, fondato nel 1949 
 Allgemeine Zeitung des Judentums – quotidiano ebraico tedesco, in attività tra il 1837 e il 1922